OMB steht als Abkürzung für:
 Office of Management and Budget

ÖMB steht als Abkürzung für:
 Österreichische Militärbibliothek

Abkürzung